I-8 steht für:
 Interstate 8, Teil des Interstate-Highway-Systems der Vereinigten Staaten
 I-8 (U-Boot), U-Boot der Kaiserlich Japanischen Marine
 I-8 (Bulgarien), Nationalstraße in Bulgarien 
Siehe auch:
 I8